Хараламбос Кириаку:

 Кириаку, Хараламбос (род. 1989) — кипрский футболист, защитник.
 Кириаку, Хараламбос (род. 1995) — кипрский футболист, полузащитник.